Alxa-Banner steht für folgende Verwaltungseinheiten in der Inneren Mongolei: 

 Linkes Alxa-Banner
 Rechtes Alxa-Banner